Ecodefense steht für:

 Ecodefense: A Field Guide To Monkeywrenching (1985), ein durch Edward Abbey inspiriertes Buch, das Tree Spiking und andere direkte Aktionen gegen Naturzerstörung propagiert und als „Bibel“ radikaler Umweltgruppen gilt
 Ökoverteidigung, eine russische Umweltschutzorganisation